Zorah est 
le nom d'une ville de la Bible, Tzora, lieu de naissance de Samson
un prénom arabe, masculin et féminin

Prénoms
Zorah, la femme de Samson dans le film Samson, de 1914, rôle joué par Edith Bostwick 
Zorah Varhaftig, homme politique israélien

Arts
Zorah sur la terrasse, tableau de Henri Matisse
le personnage de Zohrah Bey, dans The Man Who Wouldn't Die

Voir
Zora
Zohra

Prénom épicène
Prénom arabe